Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 14. Februar 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Dubai